A HB Tórshavn (vagy Havnar Bóltfelag) Feröer egyik legpatinásabb labdarúgóklubja, amelyet 1904-ben alapítottak a fővárosban, Tórshavnban.

A HB félprofi elsőligás csapat. Az egyesületnek 1000 tagja van, ebből 600 aktív. 21-szeres feröeri bajnok és 26-szoros kupagyőztes (mindkettő 1955 óta). Legnagyobb nemzetközi sikerét 1998-ban, az UEFA-kupában érte el, amikor a finn Valkeakosken Haka együttesét 2-0-ra legyőzte. Legnagyobb vereségét (0-10) 1995-ben szenvedte el a norvég Tromsø IL-től. Az Intertotó-kupában 2000-ben az FC Tatabánya ellen vérzett el (0-4, 0-3).

Ősi ellenfele a szintén 1904-ben alapított, 16-szoros bajnok KÍ Klaksvík.

Történelem 
A klubot 1904. október 4-én alapították.

Keret 
2011-es állapot.

Korábbi edzők 
 2010 –  Julian Hansen
 – 2010  Kristján Guðmundsson
 ...
 2005  Julian Hansen
 – 2005  Heine Fernandez

Eredmények 
 Feröeri bajnok (24):
1955, 1960, 1963, 1964, 1965, 1971, 1973, 1974, 1975, 1978, 1981, 1982, 1988, 1990, 1998, 2002, 2003, 2004, 2006, 2009, 2010, 2013, 2018, 2020
 Feröeri kupagyőztes (27):
1955, 1957, 1959, 1962, 1963, 1964, 1968, 1969, 1971, 1972, 1973, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1987, 1988, 1989, 1992, 1995, 1998, 2004, 2019. Második helyezett 9 alkalommal.

Európai kupaszereplés 

Megjegyzés: Az eredmények minden esetben a csapat szemszögéből értendőek, a dőlttel írt mérkőzéseket pályaválasztóként játszotta.

Jegyzetek

További információk 
 Hivatalos honlap 
 Profil, Feröeri Labdarúgó-szövetség 

Feröeri labdarúgócsapatok
Tórshavn sportélete
1904-ben alapított labdarúgócsapatok